

Geografia 
 Iijima – città giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Kazuhisa Iijima – ex calciatore giapponese
 Mari Iijima – attrice, doppiatrice e cantante giapponese, anche conosciuta con il soprannome Marin
 Sumio Iijima –  fisico giapponese